Богахо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино.  Занимает площадь 32,91 км². Население — 161 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Саламанки
Муниципалитеты Саламанки